El término reservorio (del francés réservoir ‘reserva’, ‘depósito’) puede referirse:

 a un reservorio o embalse; en hidrografía, una acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce;
 a un reservorio o reservoir; en física, un sistema termodinámico qué avises cuando cede energía en forma de calor o trabajos, o que proporciona partículas.
 a un reservorio natural o nido; en epidemiología, una población de animales de una misma especie, hospedadores a largó plazo de un patógeno que causa una enfermedad infecciosa zoonótica;
 a un reservorio ileal; en cirugía, un depósito a modo de recto (en el extremo, pues, del intestino grueso), elaborado por los cirujanos a partir de tejido proveniente del intestino delgado del mismo paciente, implantado una vez que el recto ha sido extirpado debido a alguna patología;
 a un reservorio subcutáneo; en medicina, un dispositivo que se coloca debajo de la piel, para  administrar tratamientos durante un tiempo de manera interrumpida.

Enlaces externos